Csáky Mihály (1492 k.–1572) erdélyi kancellár
 Csáky Mihály (1676–1757) kuruc generális
 Csáky Mihály (1904-1974) szlovákiai magyar politikus